Stati Uniti d'America
 Rosholt – città della Contea di Roberts, Dakota del Sud
 Rosholt – villaggio della Contea di Portage, Wisconsin